Víctor Félix Hernández Jara, detto Negro (1944-2014) - cestista uruguaiano
 Víctor Hernández – calciatore guatemalteco
 Víctor Luna Hernández Eduardo (1995-vivente) - lottatore messicano, specializzato nella lotta libera